Danville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Danville Township (Arkansas)
 Danville Township (Illinois)
 Danville Township (Des Moines County, Iowa)
 Danville Township (Worth County, Iowa)
 Danville Township (Minnesota)
 Danville Township (Missouri)